Tân Định (Bến Cát)
 Tân Định (Tân Uyên)